Valeri Klimov (31 de janeiro de 1984) é um futebolista profissional russo, meia, milita no FC Tom Tomsk.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do FC Tom Tomsk